Stray:
 Stray (игра)

См. также 
 Stray Cats
 Stray Heart
 Stray Kids